Марк Томас Вэлли (); род. 24 декабря 1964, Огденсберг, Нью-Йорк, США — американский телевизионный актёр.

Жизнь и карьера 
Марк Вэлли окончил Военную академию США в 1987 году. Имеет диплом бакалавра по специальностям математики и инженерии.Затем служил в Германии, после чего участвовал в боевых действиях в Персидском заливе.

Вэлли известен благодаря своим ролям в дневных мыльных операх «Другой мир» и «Дни нашей жизни», где он снимался на протяжении девяностых. Он перешёл в прайм-тайм в начале двухтысячных с ролью брата персонажа Даны Дилейни в сериале «Пасадена», а наибольшей известности добился благодаря участию в шоу «Юристы Бостона».

Вэлли снялся в сериалах «Грань», «Живая мишень» и «Закон Хэрри». В 2013 году он присоединился к третьему сезону шоу «Следствие по телу», составив актерский тандем с Даной Дилейни.

С декабря 2008 до начала 2010 года Вэлли был женат на актрисе Анне Торв, игравшей вместе с ним в сериале «Грань». У Марка есть дочь Шерри (род. 1987).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США